

Patronyme
 Alfred Berquet, (1860-1939), fut un homme politique français.
 Gilles Berquet, (1956- ), est un photographe français.  

Homonymie
Homonymie de patronyme